Delphine est un nom propre qui peut désigner :

Prénom 
Delphine est un prénom féminin provenant du grec delphis (dauphin) et du latin delphinus (dauphin). Les Delphine sont fêtées le 26 novembre.

Variantes 
On rencontre les formes féminines Dauphine, Delfina, Delfine et Delphina, et au masculin les formes Dauphin et Delphin.

Personnalités portant ce prénom

Patronyme 
Delphine peut être aussi un patronyme.

Littérature et cinéma

Cinéma 
 Delphine, film de Roger Capellani de 1931.
 Delphine, film français d'Éric Le Hung de 1969.
 Delphine 1, Yvan 0, film français de Dominique Farrugia de 1996.

Littérature 
 Delphine, roman épistolaire de Germaine de Staël.
 Les Femmes damnées (Delphine et Hippolyte), poème en alexandrin de Charles Baudelaire, extrait des Fleurs du mal.
 Moi, Delphine, 13 ans..., roman épistolaire de Brigitte Peskine.

Personnages de fiction 
 Delphine et Marinette, personnages des Contes du chat perché de l'écrivain Marcel Aymé.
 Delphine de Nucingen, personnage du Père Goriot d'Honoré de Balzac.
 Arielle Dombasle joue Delphine dans Les Deux Papas et la Maman (1996), film coréalisé par Jean-Marc Longval et Smain.
 Delphine Ixe, agent secret de fiction créé par Lieutenant X (pseudonyme de Vladimir Volkoff) ; elle agit sous l'identité de « Corinne Levasseur ».

Autres 
 Le passeport DELPHINE est un type de passeport français à lecture optique géré par le système homonyme.
 Le Delphine, un yacht à vapeur de 1921.
 Delphine Software, une ex-société de création de jeux vidéo.

Références 

Prénom féminin